Pontus se poate referi la:

  Pontus, nume antic al unor porțiuni însemnate ale peninsulei Asia Mică, care corespund aproximativ Turciei de azi. 
  Pontus (mitologie), unul din zeii mitologiei Greciei Antice. 
  Pontus (provincie romană), una din provinciile romane din timpul maximei extinderi a Imperiului Roman. 
  Pontus Euxin, sau Pontus Euxinis, numele dat de grecii antici Mării Negre.